Дрозды-отшельники () — род птиц семейства дроздовых отряда воробьинообразных. Распространены в Северной и Южной Америке, а также на Гавайских островах. Несколько вымерших видов.

Виды 
В состав рода включают 11 существующих видов и несколько вымерших:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 †Myadestes woahensis (Bloxam, 1899)

Ссылки 

Дроздовые
Роды птиц